Seleucia , se refiere a varias ciudades del antiguo Imperio Seléucida:
 Seleucia del Éufrates, posteriormente llamada Zeugma, en Turquía.
 Seleucia del Tigris, primera capital del Imperio Seléucida; actualmente en Irak.
 Seleucia Pieria, puerto de la ciudad de Antioquía; actualmente en Turquía.
 Seleucia de Calicadnos, también conocida como Seleucia de Cilicia, Seleucia de Isauria y Seleucia Traquea, actualmente Silifke, en Turquía.